Marie de Pol ist der Name folgender Personen:

* Marie de Saint-Pol (um 1304–1377), französische Adlige
 Marie de Bourbon-Saint-Pol (1539–1601), französische Adlige